Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina contiene un elenco di distanze maggiori di , ovvero 100 miliardi di km).

Distanze inferiori a 1014 m

  — Distanza dell'eliopausa dal Sole.
  Una settimana luce.
  Un mese luce.

Distanze superiori a 1015 m

Voci correlate
Ordini di grandezza (lunghezza)
+14